Просдо́чимо де Бельдома́нди, также Просдо́цимус (Prosdocimo de' Beldomandi, Prosdocimus de Beldemandis; ок.1370 — 1428) — итальянский теоретик музыки, математик, астроном, врач.

Очерк биографии и творчества 
Учился в падуанском и болонском университетах. Защитил магистерскую диссертацию по искусствам (magister artium) в Падуе 15 мая 1409 года, магистерскую работу по медицине (magister medicinae) там же 15 апреля 1411. В 1412 жил в Монтанье, где написал ряд научных трудов. В 1420–28 годах преподавал в Падуе различные научные дисциплины, в том числе в 1422 году основал в Падуанском университете кафедру астрономии. В трактатах о музыке обобщил учение о мензуральной ритмике (и нотации) итальянского стиля, учение о гармонии и контрапункте. В рамках учения о монохорде объяснял хроматическое расширение (с помощью musica ficta) музыкальной звуковой системы вплоть до пяти диезов и пяти бемолей (см. Квинтовый круг). Основные авторитеты Просдочимо — Боэций и Иоанн де Мурис. Более сложным было отношение Просдочимо к его знаменитому соотечественнику Маркетто Падуанскому. Признавая заслуги Маркетто в теории мензуральной ритмики и в теории ладов, Просдочимо подверг резкой критике его пятичастное деление целого тона как математически несостоятельное.

Рецепция 
Труды Просдочимо перепечатывались и после его смерти. На основе учения Просдочимо развивал свою теорию гармонии и контрапункта Уголино Орвиетский. В XVI веке Лука Пачоли поставил Просдочимо в один ряд с Евклидом и Боэцием. Ряд сочинений Просдочимо хранится в рукописях итальянских архивов (не опубликованы).

Труды о музыке 
 Expositiones tractatus pratice cantus mensurabilis Johannis de Muris (ca. 1404)
 Tractatus pratice cantus mensurabilis (1408)
 Algorismus de integris sive pratica arismetrice de integris (1410); R Venezia, 1483; Venezia, 1540
 Brevis summula proportionum quantum ad musicam pertinet (1409)
 Contrapunctus (1412)
 Tractatus pratice cantus mensurabilis ad modum Ytalicorum (1412)
 Tractatus plane musice (1412)
 Parvus tractatulus de modo monacordum dividendi (1413)
 Tractatus musice speculative (1425)

Прочие труды 
 Canon in quo docetur modus componendi et operandi tabula quandam (Padova, 1409-19)
 Algorismus de integris sive pratica arismetrice de integris (Padova, 1410)
 De parallelogramo
 Brevis tractatulus de electionibus secundum situm lune in suis 28 mansionibus (Montagnana, 1413)
 Scriptum super tractatu de spera Johannis de Sacrobosco (Padova, 1418)
 Canones de motibus corporum supercelestium (Padova, 1424)
 Tabule mediorum motuum, equationum, stationum et latitudinum planetarum, elevationis signorum, diversitatis aspectu lune, mediarum coniunctionum et oppositionum et latitudinem civitatum
 Stelle fixe verificate tempore Alphonsi
 Canon ad inveniendum introitus lune in quodlibet signorum in zodiaco
 Compositio astrolabii
 Astrolabium

Переводы и литература 
 Baralli D.R., Torri L. Il Trattato di Prosdocimo de’ Beldomandi contro il Lucidario di Marchetto da Padova // Rivista Musicale Italiana XX (1913), pp.707–62. 
 Gallo F.A. La teoria della notazione in Italia dalla fine del XIII all’inizio del XV secolo. Bologna, 1966.
 Lindley M. Pythagorean intonation and the rise of the triad // RMARC, no.16 (1980), pp.4–61. 
 Prosdocimus de Beldemandis. Counterpoint. A new critical text and translation on facing pages by Jan W. Herlinger // Greek and Latin music theory, [v. 1]. Lincoln: University of Nebraska Press, 1984.
 Prosdocimus de Beldemandis. Brevis summula proportionum quantum ad musicam pertinet and Parvus tractatulus de modo monacordum dividendi. A new critical text and translation on facing pages, with an introduction, annotation, and indices verborum and nominum et rerum by Jan Herlinger // Greek and Latin music theory. Lincoln: University of Nebraska Press, 1987.
 Berger K. Musica Ficta. Theories of Accidental Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino. Cambridge, 1987.
 Prosdocimo de Beldomandi. Plana musica. Musica speculativa. Translated by Jan W. Herlinger // Studies in the history of music theory and literature, vol. 4. Chicago : University of Illinois Press, cop. 2008.

Ссылки 
 Prosdocimus. De modo monacordum dividendi
 Prosdocimus. Brevis summula proportionum
 Prosdocimus. Contrapunctus
 Prosdocimus. Expositiones tractatus... Johannis de Muris
 Prosdocimus. Tractatus musice speculative 
 Prosdocimus. Tractatus practice cantus mensurabilis ad modum ytalicorum

Примечания 

Теоретики музыки
Персоналии по алфавиту
Академические музыканты Италии
Выпускники Падуанского университета